Redkin ist der Familienname folgender Personen:

 Jauhen Redskin (* 1970), sowjetischer und weißrussischer Biathlet
 Mykola Redkin (* 1928), sowjetisch-ukrainischer Hammerwerfer
 Petro Redkin (1808–1891), ukrainisch-russischer Jurist, Philosophiehistoriker, Professor und Universitätsrektor
 Sergei Redkin (* 1991), russischer Pianist 
 Wladimir Nikolajewitsch Redkin (1956–2021), sowjetischer bzw. russischer Opernsänger (Bariton)